Пухова — женский вариант фамилии  и топоним.

Топоним 
 Пухова — село, входит в Александрийский сельский совет Ровненского района Ровненской области Украины.

Фамилия 
* Пухова, Алина Алексеевна (род. 1987) — российская дзюдоистка.
 Пухова, Зоя Павловна (1936—2016) — советский организатор производства, общественный и хозяйственный деятель.
 Пухова, Руфина Ивановна (1932—2021) — российская писательница.